

Patronymie 
 Aristide Delannoy (1874 - 1911), peintre, dessinateur et caricaturiste français.
 Claire Delannoy, éditrice et écrivaine française.
 Émile Delannoy (1853 - 1930), homme politique libéral belge.
 Émile Delannoy (1892-1971), chirurgien et professeur de médecine.
 François-Jacques Delannoy (1755 - 1835), architecte français.
 Georges Edouard Delannoy (1922 - 2011), mathématicien et ingénieur français.
 Henri Auguste Delannoy (1833 - 1915), mathématicien et historien français.
 Isabelle Delannoy (1972 - ), environnementaliste française.
 Jacques Delannoy (1912 - 1958), footballeur français.
 Jean Delannoy (1908 - 2008), réalisateur et scénariste français.
 Louis Delannoy (1902 - 1968), coureur cycliste belge.
 Marcel Delannoy (1898 - 1962), compositeur français.
 Marie-Antoine Delannoy (1800 - 1860), architecte français.
 Maurice Delannoy (1885 - 1972), graveur, médailleur et sculpteur français.
 Michel-François Delannoy (1963 - ), homme politique français socialiste.
 Mireille Delannoy, ancienne speakerine et animatrice de télévision française
 Pascal Delannoy (1957 - ), évêque catholique français.
 Philippe Delannoy (1972 - ), joueur français de rugby à XV.
 Philippe Delannoy, écrivain, scénariste et journaliste français.
 Pierre-François Delannoy (1921-1997), architecte français. 
 Pierre-François Fernand Delannoy (1897-1950), sculpteur français.
 René Delannoy (1882 - 1960), architecte français
 Sabrina Delannoy (1986 - ), footballeuse internationale française.
 Sylvine Delannoy (1929 - 1993), actrice française.
 Vincent Delannoy (1972 - ), journaliste, historien, philologue et auteur belge.
 William Delannoy (1965 - ), homme politique français.

Voir aussi 
 Nombre de Delannoy, notion mathématique nommée d'après Henri Auguste Delannoy.
 
Patronyme français
Patronyme belge